Niedziałek ist der Familienname der folgenden Personen:

 Łukasz Niedziałek (* 2000), polnischer Leichtathlet
 Olga Niedziałek (* 1997), polnische Leichtathletin